L'edizione 1960-61 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del FK Austria.

Capocannoniere del torneo fu Horst Nemec del FK Austria con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Campione d'Austria 1960-61.
  FK Austria , Linzer ASK , 1.Wiener Neustädter SC ,  SV Stickstoff ammesse alla Coppa Mitropa 1961.
 SV Austria Salzburg, SC Wacker e FC Dornbirn retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Fußball-Bundesliga (Austria)